84. længdegrad kan henvise til:

 84. vestlige længdekreds
 84. østlige længdekreds